Andrej Marušič je lahko:

 Andrej Marušič (publicist) (1828 - 1898)
 Andrej Marušič (psihiater) (1965 - 2008)
Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM)